Alle kleuren (album), een album van K3
 Alle kleuren (single), een single op het gelijknamige album